Vartan (armenisch: Վարդան) ist als Variante von Vardan ein armenischer männlicher Vorname ursprünglich persischer Herkunft, abgeleitet über armen. վարդ (vard) mit der Bedeutung „Rose“, der auch als Familienname auftritt. Eine Variante des Namens ist Wartan.

Namensträger

Vorname 

 Vartan Achkarian (1936–2012), libanesischer armenisch-katholischer Weihbischof
 Vartán Waldir Boghossian (* 1940), brasilianischer armenisch-katholischer Bischof
 Vartan Haroutunian (Varty Hart; 1922–2007), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Vartan İhmalyan (1913–1987), türkischer Schriftsteller, Bauingenieur und Kommunist
 Vartan Kechichian (1933–2017), Koadjutorordinarius von Osteuropa
 Vartan Malakian (* 1947), irakisch-amerikanischer Künstler
 Vartan Mamikonjan († 451), als Sankt Vartan heiliggesprochener militärischer und spiritueller Führer des alten Armeniens, siehe Wardan Mamikonjan
 Wartan Militosjan (1950–2015), sowjetischer Gewichtheber armenischer Abstammung
 Wartan Oskanjan (* 1955), Außenminister Armeniens
 Vartan Pascha (1813–1879), osmanischer Schriftsteller
 Vartan Tekeyan (1921–1999), armenisch-katholischer Bischof von Isfahan

Familienname 
 Aruth Wartan (1880–1945), russischer Bergbauingenieur, Schauspieler und Filmproduzent
 Michael Vartan (* 1968), französischer Schauspieler
 Sylvie Vartan (* 1944), französische Chanson- und Pop-Sängerin sowie Schauspielerin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Armenischer Personenname